Ashurbanipal steht für:

 (7208) Ashurbanipal, Asteroid des Hauptgürtels
 eine englische Transkription des Königs des Assyrischen Reiches Aššur-bāni-apli